Reif peut faire référence à : 
 Christian Reif (1984-), athlète allemand spécialiste du saut en longueur. 
 Marcel Reif, journaliste sportif suisse.
 Peter Reif (1950-), pilote de Rallye-raid autrichien en camions.
 Sepp Reif (1937-), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Voir aussi 
 .